Dariusz Wójcik (ur. 1961) – polski polityk, poseł
 Dariusz Wójcik (ur. 1975) – polski rysownik satyryczny